Појам Битка код Нарвика може да се односи на:
 Прва битка код Нарвика , поморска битка 10. априла 1940.
 Друга битка код Нарвика , поморска битка 13. априла 1940.
Битка за Нарвик, целокупна операција у току Норвешке кампање